Koritna je naselje u općini Semeljci u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Koritna je imala 969 stanovnika.

Šport 
 NK Sloga Koritna, nogometni klub

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji